Franciszek Rodziewicz (ur. 21 lutego 1894) – major piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Franciszek Karol Rodziewicz (ur. 15 października 1894) – major kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych

Przypisy